

Carriera

Statistiche 
Statistiche aggiornate a giugno 2014.

Club

Nazionale

Palmarès

Club 
 
: 2002-03, 2005-06

Individuale 
 Lega Nazionale A:
1998-99: Best Rookie (33 pts)

Curiosità 
Interpreta se stesso in alcune scene di hockey del film TV The Legacy Run insieme all'ex rugbista, diventato autore e attore, Luca Tramontin. 
Il film introduce alcuni temi e personaggi della serie investigativa internazionale Sport Crime del cui cast Conne farà ancora parte per alcuni episodi.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni